Tolbasy (russisch ; baschkirisch , Talbasy) ist der Name folgender Dörfer in der Republik Baschkortostan (Russland):
 Tolbasy (Aurgasinski), Verwaltungssitz des Aurgasinski rajon
 Tolbasy (Kuschnarenkowski), im Kuschnarenkowski rajon